Visser (beroep), een persoon die vist (een beoefenaar van de visserij)
 Een sportvisser
 Visser (achternaam), een achternaam
 Visser 't Hooft Lyceum, school voor Voortgezet onderwijs te Leiden
 Wilnisser visser, standaardarrest van de Nederlandse Hoge Raad
 Arie Visser (type reddingboot KNRM), type reddingboot